Серге́й Влади́мирович Ивано́в:
 Иванов, Сергей Владимирович (1956—2002) — российский военный и политический деятель, командир дорожно-строительного корпуса, вице-мэр Сургута.
 Иванов, Сергей Владимирович (род. 1961) — российский художник кино.
 Иванов, Сергей Владимирович (род. 1961) — советский и российский шахматист, тренер.
 Иванов, Сергей Владимирович (род. 1969) — депутат Государственной думы, член ЛДПР.
 Иванов, Сергей Владимирович (род. 1972) — российский математик.
 Иванов, Сергей Владимирович (род. 2004) — российский хоккеист.